Сосницкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Сосницкая волость (Царскосельский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Сосницкая волость (Юхновский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Сосницкая волость (Сосницкий уезд) — в составе Черниговской губернии